John Adams (1735–1826) – 2. prezydent USA oraz 1. wiceprezydent USA
 John Adams –  miniserial produkcji HBO o 2. prezydencie USA 
 John Quincy Adams (1767–1848) – 6. prezydent USA
 John Adams (ur. 1947) – kompozytor współczesny, minimalista
 John Luther Adams (ur. 1953) – amerykański kompozytor współczesny
 John Stacey Adams (ur. 1925) – amerykański psycholog
 John Adams (1767–1829) – buntownik ze statku HMS Bounty
 John Adams – amerykański strzelec, mistrz świata